Гижицко:

 Гижицко — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Гижицкий повят. 
 Гижицко — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Гижицкий повят, Варминско-Мазурское воеводство.